Саудовская Про-лига 2017/2018 — 41-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Он начался 10 августа 2017 года и закончится в мае 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Аль-Халидж» и «Аль-Вахда». Их заменили «Аль-Фейха» и «Ухуд», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте slstat.com
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте soccerway.com

2017/2018
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2017 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2018 году